Brachionus — рід коловерток родини Brachionidae.

Опис 
Представники роду відрізняються широким сплющеним і зазубреним на передньому краю панциром, непарним оком поблизу дотикової трубочки і довгою кільчастою ногою. Подібно до багатьох інших коловерток, здатні переносити висихання.

Спосіб життя 
Живуть у прісній, лужній та солонуватій воді. Ведуть планктонний спосіб життя. Можуть розмножуватися як статевим, так і безстатевим шляхом (циклічний партеногенез).

Види 
 Brachionus angularis Gosse, 1851
 Brachionus asplanchnoides Charin, 1947
 Brachionus calyciflorus Pallas, 1766
 Brachionus diversicornis (Daday, 1883)
 Brachionus leydigii Cohn, 1862
 Brachionus manjavacas Fontaneto, Giordani, Melone & Serra, 2007
 Brachionus plicatilis Müller, 1786
 Brachionus quadridentatus Hermann, 1783
 Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921
 Brachionus rubens Ehrenberg, 1838
 Brachionus urceolaris Müller, 1773
 Brachionus ibericus Ciros-Peréz, Gómez & Serra, 2001
 Brachionus ahlstromi Lindeman, 1939
 Brachionus angusticollis Kertész, 1894
 Brachionus austrogenitus Ahlstrom, 1940
 Brachionus bennini Leissling, 1924
 Brachionus bicaudatus Schrank, 1776
 Brachionus bicornis Schrank, 1803
 Brachionus bidentatus Anderson, 1889
 Brachionus brehmi Sudzuki, 1999
 Brachionus budapestinensis Daday, 1885
 Brachionus chelonis Ahlstrom, 1940
 Brachionus costulatus Eichwald, 1844
 Brachionus cylindricus Schrank, 1776
 Brachionus diacanthus Schmarda, 1850
 Brachionus dichotomus Shephard, 1911
 Brachionus dimidiatus Bryce, 1931
 Brachionus dolabratus Harring, 1914
 Brachionus donneri Brehm, 1951
 Brachionus durgae Dhanapathi, 1974
 Brachionus falcatus Zacharias, 1898
 Brachionus forficula Wierzejski, 1891
 Brachionus gessneri Hauer, 1956
 Brachionus gillardi Hauer, 1966
 Brachionus havanaensis Rousselet, 1911
 Brachionus hyacinthinus Pallas, 1766
 Brachionus incertus Hauer, 1953
 Brachionus intermedius Herrick, 1885
 Brachionus jamaicensis Schmarda, 1859
 Brachionus keikoa Koste, 1979
 Brachionus kostei Shiel, 1983
 Brachionus kultrum Paggi, 1981
 Brachionus latissimus Schmarda, 1854
 Brachionus longipes Schmarda, 1859
 Brachionus longispinus Schrank, 1803
 Brachionus lotharingius Imhof, 1885
 Brachionus lyratus Shephard, 1911
 Brachionus macrocanthus Jakubski, 1912
 Brachionus margoi Daday, 1883
 Brachionus mirabilis Daday, 1897
 Brachionus mirus Daday, 1905
 Brachionus murphyi Sudzuki, 1989
 Brachionus muticus Schrank, 1803
 Brachionus nicaraguensis Schmarda, 1859
 Brachionus nilsoni Ahlstrom, 1940
 Brachionus novaezealandiae Morris, 1913
 Brachionus ooen Gosse, 1851
 Brachionus orientalis Rodewald, 1937
 Brachionus pala Müller, 1786
 Brachionus patagonicus Daday, 1902
 Brachionus polonskii Alenitzin, 1874
 Brachionus polycerus Schmarda, 1859
 Brachionus postcurvatus Kuczynski, 1991
 Brachionus pseudodolabratus Ahlstrom, 1940
 Brachionus pseudonilsoni Sudzuki, 1992
 Brachionus pterodinoides Rousselet, 1913
 Brachionus quadricornis Meissner, 1902
 Brachionus quadristriatus Kertész, 1894
 Brachionus rattus Schrank, 1793
 Brachionus satanicus Rousselet, 1911
 Brachionus schwoerbeli Koste, 1988
 Brachionus sericus Rousselet, 1907
 Brachionus sessilis Varga, 1951
 Brachionus spatiosus Rousselet, 1912
 Brachionus syenensis Schmarda, 1854
 Brachionus tridens Hood, 1893
 Brachionus urceus (Linnæus, 1758)
 Brachionus variabilis Hempel, 1896
 Brachionus zahniseri Ahlstrom, 1934

Примітки 

Коловертки
Роди тварин